Straža je naselje u Republici Hrvatskoj koje administrativno pripada općini Netretić u Karlovačkoj županiji.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 94 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 79 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji